Aquella temporada fou la primera que guanyava el campionat un pilot amb una motocicleta amb motor de quatre temps. Fou Eddy Lejeune amb l'Honda, un binomi que iniciava així una llarga etapa de domini d'aquest esport.

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1982